Церковь Святого Иоанна Апостола и Евангелиста () ― англиканская приходская церковь в городе Уотфор, графство Хартфордшир, Великобритания. Располагается на улице Саттон-роуд. Относится к епархии Сент-Олбанс. Является одной из ведущих церквей, приверженных направлению англокатолицизма на юго-востоке Англии.

История 
Более старая приходская Церковь Святой Марии была восстановлена в 1871 году, а на период проведения строительных работ на территории церковного кладбище была возведена временная оловянная церковь. После окончания работ по реставрации здания временная церковь была перенесена на другой земельный участок на улице Сотерон-роуд (ныне Саттон-роуд). Она была вновь открыта 23 ноября 1873 года и была освящена в честь Святого Иоанна.

Временное здание, рассчитанное на 450 человек, привлекало все большее число людей. Её клир в своё время придерживался направления «высокой церкви» ― хотя дальнейшее развитие в сторону католических обрядов началось позже. Крыша оловянной церкви не была водонепроницаемой, и когда на улице шёл дождь, большое количество влаги проникало внутрь. Вскоре прихожанами была выдвинута инициатива о постройке новой церкви, после чего последовал сбор необходимых средств. Местные меценаты предоставили участки земли, архитектурные планы были составлены и утверждены, и в конце концов 17 июля 1891 года был заложен первый камень в фундамент новой церкви.  Два года и два дня спустя, 19 июля 1893 года, лорд-епископ Сент-Олбанс Джон Воган Фестинг освятил её здание. Строительство обошлось в 11 000 фунтов ―  значительная сумма в то время. В мае 1904 года Церковь Святого Иоанна стала самостоятельной приходской церковью.

Церковь была построена по проекту архитектора Эли Эмлина Уайта. С 1983 года здание церкви имеет статус объекта исторической важности II степени.

Начальная школа 
Церковь тесно сотрудничает с Министерством образования и епархией Сент-Олбанс в создании новой церковной начальной школы в приходе. Официальное одобрение было получено от Министерства образования в 2014 году, а открытие приходской школы состоялось в сентябре 2016 года.

Примечания

Ссылки 
 St John’s Church, Watford
 St John's Church on Facebook
 St John's Messy Church on Facebook
 Taizé Prayer in Watford on Facebook
 St John's Primary School on Facebook
 Church of England
 Diocese of St Albans
 Richborough Episcopal Area
 Watford Borough Council
 Hertfordshire County Council

Уотфорд
Англиканские храмы Великобритании